L'édition 2002 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 21 au , sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. David Nalbandian remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Lauréats 
David Nalbandian remporte son  en simple en battant en finale Fernando González. Il s'agit de son  sur moquette et en intérieur de sa carrière. Il s'impose pour la  à Bâle, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Mark Knowles et Daniel Nestor. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2002
Sport en Suisse en 2002
Tennis en octobre 2002